Şaḩneh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Şaḩneh (kommunhuvudort i Iran), Kermanshah, 
 Shahrestān-e Şaḩneh, kommun, Kermanshah, 

Robotskapade Iranförgreningar